Loizeau ist der Familienname folgender Personen: 

 Emily Loizeau (* 1975), französische Sängerin
 Éric Loizeau (* 1949), französischer Navigator und Alpinist
 François-Xavier Loizeau (* 1939), französischer Bischof
 Sophie Loizeau (* 1970), französische Dichterin

Siehe auch:
 Loiseau